Die Football League Championship 2010/11 war die siebte Spielzeit der englischen Football League Championship und zugleich die 19. Saison der höchsten Spielklasse der Football League – nach Einführung der Premier League – als nur noch zweithöchste englische Liga. Begonnen hat die Saison am 6. August 2010 mit dem Eröffnungsspiel zwischen Norwich City und dem FC Watford (Endstand: 2:3), der letzte Spieltag fand am 7. Mai 2011 statt. Als Aufsteiger kamen Norwich City, Leeds United und der FC Millwall dazu. Aus der Premier League abgestiegen sind im Vorjahr der FC Burnley, Hull City und der FC Portsmouth, die das Teilnehmerfeld von 24 Mannschaften komplettieren.

Teams

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Play-off-Spiele 

Damit ist Swansea City dritter Aufsteiger nach den Queens Park Rangers und Norwich City und komplettiert die Premier League 2011/12.

Torschützenliste

Auszeichnungen während der Saison

Siehe auch 
 Premier League 2010/11

Weblinks 
 Saisonspiele auf kicker.de
 England 2010-11 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

2010/11
Fußballsaison 2010/11